Макс Герман (; 14 мая 1865, Берлин — 17 ноября 1942, концлагерь Терезин) — немецкий литературовед и театровед.

Биография 
Родился в еврейской семье. После окончания школы с 1884 года изучал немецкую филологию и историю в университетах Фрайбурга, Гёттингена и Берлина. С 1891 г. преподавал в Берлинском университете, с 1903 г. профессор. В 1923 г. возглавил новосозданный Институт театроведения при Берлинском университете.

С приходом к власти нацистов отправлен в отставку из-за еврейского происхождения, депортирован в концентрационный лагерь Терезин, где и умер 17 ноября 1942 года.

Главный труд Германа, «Исследования по истории немецкого театра Средних веков и Ренессанса» (1914), заложил основу германского театроведения, придав ему социологическую направленность. В дальнейшем, вплоть до последних лет жизни, Герман работал над книгой «Развитие профессионального театра в древности и в Новое время» (); после ареста Германа рукопись книги была сохранена его ученицей Рут Мёвиус и опубликована ею в 1962 г.

В 1920-х гг. Герман, наряду с Всеволодом Мейерхольдом и Константином Станиславским, был избран почётным членом отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств в Петрограде.

Жена — , урождённая Шлезингер — филолог, убита в июле 1944 года в Освенциме.

Сочинения 
 Исследования по истории немецкого театра Средних веков и Ренессанса = Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance. — Санкт-Петербург : Изд-во Российского гос. ин-та сценических искусств, 2017. — 582, [1] с. : ил. ISBN 978-5-88689-123-2

Примечания

Литература 
 
 

Театроведы Германии
Умершие в концлагере Терезин
Литературоведы Германии
Социологи Германии
Преподаватели Берлинского университета
Социологи по алфавиту